Daviess megye (Indiana)
Daviess megye (Kentucky)
Daviess megye (Missouri)